Amasa ist ein männlicher hebräischer Vorname biblischer Herkunft.

Biblische Namensträger
 Amasa, der Heerführer
 Amasa, ein Ephraimit

Träger des Vornamens
 Amasa Cobb (1823–1905), US-amerikanischer Politiker
 Amasa Learned (1750–1825), US-amerikanischer Politiker
 Amasa J. Parker (1807–1890), US-amerikanischer Rechtsanwalt und Politiker (Demokratische Partei)
 Amasa J. Parker, Jr. (1843–1938), US-amerikanischer Rechtsanwalt, Offizier und Politiker (Demokratische Partei)
 Leland Stanford (Amasa Leland Stanford; 1824–1893), US-amerikanischer Eisenbahn-Unternehmer, Politiker und Begründer der Stanford University
 Francis Amasa Walker (1840–1897), US-amerikanischer General, Statistiker und Nationalökonom

Ort in den Vereinigten Staaten:
 Amasa (Michigan)